Круша може да се отнася за:
 Круша (Pyrus), род дървета
 Питомна круша (Pyrus domestica), вид дървета
 село Круша (Област Варна), България
 село Круша (Софийска област), България
 Круша, на гръцки Крусия, планина в Егейска Македония, Гърция
 Круша (Карадаг), планинска верига в Егейска Македония, Гърция

Вижте също 
 Крушевац, град в Сърбия, Поморавието, чието българско име е Круша